А́ся:
 Ася — женское имя; Значение имени — страстная, божественно красивая; может являться как самостоятельным именем, так и сокращением от женских и мужских имён Агнесса, Агния, Александр, Александра, Анастасий, Анастасия, Анна, Арсения, Арсений, Асия, Аскольд, Аста, Астий, Астион, Астра, Василида, Василиса, Геласий, Геласия, Иосаф, Ксения, Михаил, Реас, Таисия, Тарас, Тарасия.
 Ася Казанцева — российский популяризатор биологии.
 Ася Назарова — поэт, автор.
 Ася (повесть) — повесть И. С. Тургенева.
 Ася (фильм, 1977) — мелодрама по повести Тургенева, режиссёр — Иосиф Хейфиц.
 Ася (фильм, 2020) — израильский драматический фильм, режиссёр — Рути Прибар.
 Ася (опера) — опера М. М. Ипполитова-Иванова.
 Ася, Аська — разговорное название интернет-мессенджера ICQ.

См. также 
 Асино (значения)

Примечания